Адам Карл Трънка е български офицер.

Биография 
Роден е в 1878 г. в София. През 1908 – 1909 г. завършва Военното училище. Участва в Балканската война в 1912 - 1913 година като ротен командир. В Първата световна война е ротен командир в Шести пехотен търновски полк на фронтовете в Сърбия през 1915 г., в Румъния през 1916 – 1917 г. и в Македония през 1917 – 1918 г. През 1936 г. е интендант. Секретар е на Националния комитет на Отечествения фронт в 1944 година. Трънка е един от основоположниците на политическия кръг „Звено“. Умира през 1946 г. в София. Награждаван е с ордени „За храброст“, „Св. Александър“, „За народна заслуга“, „Народна свобода 1941 – 1944 г.“. Обявен е за почетен гражданин на Разлог.

Личният му архив се съхранява във фонд 1757К в Централен държавен архив. Той се състои от 100 архивни единици от периода 1888 – 1947 г.

Родословие

Източници 

Български подполковници
Секретари на НС на ОФ
Двадесет и девети випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Носители на орден „Свети Александър“
Родени в София
Починали в София
Българи от чешки произход
Български военни дейци от Балканските войни
Български военни дейци от Първата световна война
Звенари
Хора с архиви в Централния държавен архив
Почетни граждани на Разлог